Lock kan avse:

 Lock (förslutning) – en del av en behållare och används som förslutningsanordning eller hölje
 Lock (hörsel) – ett fenomen då svängningarna i trumhinnan dämpas och man upplever nedsatt hörsel som att ett lock har satts för örat

Geografi

Australien 

 Lock (ort), South Australia, Elliston,

Se även
 Dreadlocks – en frisyr baserad på hårets förmåga att tova sig

Robotskapade Australienförgreningar